Superliga 2004-2005 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile russa
 Superliga 2004-2005 – edizione della competizione di calcio maschile slovacca